Plaats in Indonesië
 Karangwaru (Tegalrejo, Yogyakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Karangwaru (Plupuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Karangwaru (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java